Afterburner es una palabra inglesa que puede referirse a:

 Afterburner, nombre inglés que se le da a un postquemador, un mecanismo presente en algunos motores a reacción de jets o aeronaves militares.
 Afterburner, el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense de hard rock ZZ Top.
 Afterburner, el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense de post-hardcore Dance Gavin Dance.